Wetherill steht für:
 (2128) Wetherill, Asteroid des Hauptgürtels

Wetherill ist der Familienname folgender Personen:
 Cody Wetherill (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Cody und Kurt Wetherill
 George Wetherill (1925–2006), US-amerikanischer Geophysiker und Astronom
 Kurt Wetherill (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Cody und Kurt Wetherill
 Charles M. Wetherill (1825–1871), US-amerikanischer Chemiker